Per Southern Railway può intendersi:

Fuori dal nord America
Southern (Gran Bretagna), società operatrice di South Central rail nel Regno Unito dal 2000
Southern Railway (Gran Bretagna), compagnia operante nel sud dell'Inghilterra tra il 1923 ed il 1947
Southern Railway Zone (India)

Nord America
Norfolk Southern Railway, ferrovia nell'est degli Stati Uniti 
Southern Railway (USA), fra il 1894 ed il 1982, ora parte della Norfolk Southern
Canada Southern Railway, parte della New York Central Railroad
Southern Railway and Navigation Company, una linea di vascelli a vapore sui fiumi Ohio e Tennessee
Arizona Southern Railroad
Arkansas Southern Railroad, parte della Chicago, Rock Island and Pacific Railway
British Columbia Southern Railway, parte della Canadian Pacific Railway
Southern Railway of British Columbia
California Southern Railroad (diverse compagnie con questo nome)
Carolina Southern Railway
Dakota Southern Railroad, parte della Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad
Dakota Southern Railway
Florida Southern Railroad e Florida Southern Railway, parte della Atlantic Coast Line Railroad
Georgia Southern Railroad, parte della Southern Railway (USA)
Illinois Southern Railway, parte della Missouri Pacific Railroad
Indiana Southern Railroad (mai costruita)
Southern Railway (Indiana), parte della Southern Railway (USA)
Southern Railway (Kentucky), parte della Southern Railway (USA)
Indiana and Illinois Southern Railway, parte della Illinois Central Railroad
Iowa Southern Railroad, parte della Wabash Railway
Iowa Southern Railway, parte della Chicago and North Western Railway
Kansas Southern Railway, parte della Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
Southern Railroad of Long Island, parte della Long Island Rail Road
Louisiana Southern Railway, parte della Missouri Pacific Railroad
Southern Railroad (Michigan), parte della New York Central Railroad
Minnesota Southern Railway, parte della Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad
Southern Railway in Mississippi, parte della Southern Railway (USA)
Missouri Southern Railroad
Montana Southern Railway
Nebraska Southern Railway, parte della Missouri Pacific Railroad
Nevada Southern Railroad, parte della Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
New Brunswick Southern Railway, parte della Canadian Pacific Railway
New Jersey Southern Railroad e New Jersey Southern Railway, parte della Central Railroad of New Jersey
Ohio Southern Railroad, parte della Detroit, Toledo and Ironton Railroad
Pennsylvania Southern Railroad
Quebec Southern Railway, parte della Delaware and Hudson Railroad
Southern Railroad of New Jersey, una breve linea
Tennessee Southern Railroad, parte della Illinois Central Railroad
Tennessee and Carolina Southern Railway, parte della Southern Railway (USA)
Texas Southern Railway
Southern Railway (Texas), parte della Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
Utah Southern Railroad, parte della Union Pacific Railroad
Vermont Southern Railroad, parte della Boston and Maine Railroad
Virginia and Carolina Southern Railroad, parte della Atlantic Coast Line Railroad
Virginia Southern Railroad
Washington Southern Railway (Washington) nello Stato di Washington 
Washington Southern Railway (Virginia) in Virginia, da sud per Washington
West Virginia Southern Railway, parte della Norfolk and Western Railway